Капитолово:
 Капитолово (деревня) — деревня в составе Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области
 Капитолово (станция) — станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург—Приозерск, созданная при постройке завода ГИПХ